Stone Age puede referirse a:

 Stone Age, una banda francesa de rock celta.
 Stone Age, un juego de mesa.
 Queens of the Stone Age, una banda de hard rock estadounidense.